Australian, terme anglais signifiant Australien peut désigner :
 en anglais, un habitant de l'Australie.
 The Australian, journal quotidien australien.
 Australian, marque néerlandaise de vêtements de sport.
 Australian, chaîne belge de glaciers.